Cee kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cee (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Cee (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar